St. Hubert bezeichnet

 St. Hubert (Kempen), einen Stadtteil von Kempen.
 St. Hubert (Mauritius), eine Ortschaft in Mauritius.
 Hubertus von Lüttich, Heiliger und Bischof von Maastricht und Lüttich.
 einen Ortsteil von Banatsko Veliko Selo.

Siehe auch:  
 Saint-Hubert
 Sankt Hubertus